Korte brug (Amsterdam)
 Korte brug (Gorinchem)
 Korte Brug (Haarlem)